

Населені пункти та їхні частини
 Шкляна-Гута — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Шкляна-Гута — село в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Шкляна-Гута — частина села Бродниця-Ґурна в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Шкляна-Гута — частина села Любятово в гміні Хочево Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Шкляна-Гута — осада в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Шкляна-Гута — лісова осада в гміні Боронув Люблінецького повіту Сілезького воєводства

Примітки